Berghausen heißen folgende geographischen Objekte:

 Berghausen (Aiglsbach), Ortsteil der Gemeinde Aiglsbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Berghausen (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Berghausen (Aßlar), Ortsteil von Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Berghausen (Bad Berleburg), Ortsteil von Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Baustert),  Ortsteil der Ortsgemeinde Baustert, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Berghausen (Blindheim), Ortsteil der Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Berghausen (Borgholzhausen), Ortsteil von Borgholzhausen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Breckerfeld), Ortsteil von Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Einrich), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Berghausen (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Berghausen (Königswinter), Ortsteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Langenfeld), Ortsteil von Langenfeld, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Lindlar), Ortsteil von Lindlar, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Berghausen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Berghausen (Meschede), Ortsteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Much), Ortsteil von Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Oberuckersee), Wohnplatz in der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Berghausen (Pfinztal), Ortsteil von Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Berghausen (Quartier), Quartier von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Recklinghausen), Ortsteil von Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Remscheid), Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Römerberg), Ortsteil von Römerberg, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Berghausen (Schmallenberg), Ortsteil von Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Berghausen (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Berghausen (Steiermark), Ortsteil von Ehrenhausen an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark (ehemalige Gemeinde bis 2014)

Berghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Berghausen (1889–1954), deutscher Fußballspieler
 Georg von Gaupp-Berghausen (1918–1985), österreichischer Militär und Wehrexperte
 Tana Berghausen (1942–1943), jüdisches Mädchen (Bielefeld), welches im KZ Auschwitz-Birkenau von SS-Männern ermordet wurde, siehe Tana Berghausen und Ruben Baer

Siehe auch:
 Berghaus
 Bergerhausen
 Burghausen (Begriffsklärung)
 Großberghausen